John Ruskin

Localidades

Ruskin (Flórida)
Ruskin (Nebraska)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos